Dedaj () ist eine Ortschaft im Südwesten des Kosovo und gehört zur Gemeinde Prizren. Die Stadt Prizren liegt 27 Kilometer südöstlich entfernt.

Geographie 
Die Ortschaft befindet sich im Südwesten des Kosovo am nördlichen Rand der Gemeinde Prizren. Dedaj liegt am Fuße des sich im Süden allmählich erhebenden Hochlandes Has.

Klima 
In Dedaj herrscht gemäßigtes kontinentales Klima mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 12,1 °C und einer Jahresniederschlagssumme von knapp 900 mm vor. Im Juli liegt die Durchschnittstemperatur bei 22,3 °C, im Januar bei 0,7 °C.

Bevölkerung 
Bei der Volkszählung 2011 wurden für Dedaj 619 Einwohner erfasst. Davon bezeichneten sich 615 als Albaner (99,35 %) und drei als Türken. Ein Einwohner gab keine ethnische Zugehörigkeit an.

Einzelnachweise 

Ort im Kosovo
Geographie (Gemeinde Prizren)